Delirio steht für:

 Ensemble Delirio, österreichisches Kammermusikensemble
 Disco Superstar, italienisch Disco delirio, italienischer Musikfilm (1979)

Siehe auch:
 Delirious (Begriffsklärung)
 Delirium (Begriffsklärung)